Френель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Френель-Курель (1762—1831) — военачальник, генерал-фельдмаршал австрийской службы.
 Френель, Огюстен Жан (1788—1827) — французский физик, один из создателей волновой теории света.
 Френель, Фульгенс (1795—1855) — французский востоковед, дипломат.

Составные фамилии 
 Френкель-Френель, Исаак (Исаак Иосифович Френкель; 1899—1981) — израильский и французский художник.
 См. также 
 Линза Френеля